El chicharrón regio es una variación local del chicharrón tradicional mexicano, originario del estado de Nuevo León, aunque el local se diferencia en su proceso de condimentación luego del prensado. Esta proviene de parte de la barbilla (papada) del cerdo por medio del freído en manteca, la cual se sazona con hierbas o sal de nitro, otorgándole el color rojizo a este alimento.

Este platillo forma parte de la cultura gastronómica norestense, al ser preparado de una forma que no se asemeja a las variantes de este platillo en el resto del país, ya que principalmente se prepara y vende en el Estado de Nuevo León.

Origen 
El chicharrón del estilo de Monterrey se cree que data de hace 45 años, sin embargo, no se conocen muchos datos sobre el origen o quienes fueron las personas partícipes del proceso de creación de esta variante. Monterrey es una capital conocida por poseer una alta variedad gastronómica que abarca principalmente alimentos de origen animal, el chicharrón norteño se incluye dentro de esta gastronomía.

Cultura local 
En su lugar de origen (Monterrey, N.L) el chicharrón de este estilo es llamado coloquialmente chicharrón de la Ramos. Esta denominación se debe a la carnicería Ramos. Carnes Ramos es una empresa de consumo popular de la región, siendo uno de los platillos tradicionales.

Dentro del patrimonio neolonés, este llega a abarcar una serie de diversos platillos populares que forman parte de la cultura gastronómica. Entre ellos se encuentran el cabrito a la leña, asado de puerco, machacado y la famosa carne asada regia.La Ramos es un establecimiento originario de Monterrey, anteriormente tenía el nombre de Carnicería La Carmen, que tras obtener popularidad, cambió su nombre a como se conoce actualmente Carnes Ramos.

Gracias a su apego a la cultura e identidad de Monterrey el chicharrón regio es referenciado en películas como Cindy la Regia, apareciendo en una escena de esta película.

Platos con chicharrón regio 
El chicharrón norteño puede ser servido de diferentes formas, entre las cuales destacan:

 Tacos de chicharrón
 Gorditas de chicharrón
 Tortas de chicharrón
 Chicharrón guisado en salsa verde o roja
 Chicharrón guisado con huevo
 Chicharrón con guacamole
 Chicharrón con mole
 Chicharrón en pozole

 Discada de chicharrón

Referencias

Bibliografía 

 
 
 

Monterrey
Gastronomía de México